Белтрами:

Персоналии 
 Белтрами, Марко (род. 1966) — американский кинокомпозитор.

Топонимы 
 Белтрами — город в округе Полк, штат Миннесота, США.
 Белтрами — округ в штате Миннесота, США.